Ansgars Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Ansgars Sogn (Aalborg Kommune)
 Ansgars Sogn (Odense Kommune)